

Patronyme
 Paulo de Carvalho de Mendoça (1702-1770), cardinal portugais ;
 José Francisco Miguel António de Mendoça Valdereis (1725-1818), cardinal portugais ;
 Paulo Ricardo De Mendoça Ferreira (né en 1970), sportif brésilien.

Homonymie de patronyme